Il campionato di pallavolo maschile ai Giochi del Pacifico si svolge con una cadenza di ogni quattro anni durante i Giochi del Pacifico, precedentemente noti come Giochi del Sud Pacifico. Introdotto nei giochi fino dalla prima edizione, nel 1963, partecipano squadre nazionali dell'area sud dell'Oceano Pacifico.

Edizioni

Medagliere

Voci correlate
Pallavolo femminile ai Giochi del Pacifico
Giochi del Pacifico